Скала-Подольская () — посёлок городского типа, Скала-Подольский поселковый совет, Борщёвский район, Тернопольская область, Украина.

Является административным центром Скала-Подольского поселкового совета, в который не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Посёлок городского типа Скала-Подольская находится на правом берегу реки Збруч,
выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Бурдяковцы,
ниже по течению на расстоянии в 3 км расположено село Бережанка,
на противоположном берегу — село Гуков (Чемеровецкий район).
Через посёлок проходят автомобильные дороги , ) и
отдельная железнодорожная ветка, станция Скала-Подольская.

История 

 Район Скалы-Подольской был заселён человеком, по данным археологов, ещё во времена неолита (гальштатская культура, IX—V века до н. э.).
 Впервые письменно упоминается как город Скала-над-Збручем в 1210 году (это название сохранялось до 1939 года).
 В XIV город вошёл в состав Великого княжества Литовского, в составе которого он и стал частью Речи Посполитой. В 1360—1370 годах здесь строится замок. Упоминается в летописном «Списке русских городов дальних и ближних». В 1443 году в Скале-Подольской было введено магдебургское городское право.
 В 1497, 1516, 1539, 1615 и в 1672 году город подвергался нападениям и разорению со стороны турок и татар. С 1518 года являлся центром Скальского староства, в том же году город получил право проводить ежегодные ярмарки. В августе 1648 года был занят казацким войском. В 1770 году здесь вспыхнула эпидемия чумы. С конца XVIII и до начала XX века — в составе Австрийской империи.
 В 1914 году численность населения Скалы-Подольской составляла 6 000 человек, из которых 2 700 были евреи и 1 000 — поляки. С 1920 года до августа 1939 года город входил в состав Тарнопольского воеводства Польши, после чего вошёл в состав УССР. В 1940 — январе 1959 г. Скала-Подольская была районным центром.

В ходе Великой Отечественной войны в июле 1941-апреле 1944 был оккупирован наступавшими немецкими войсками. В годы оккупации здесь проводились массовые репрессии против местного населения, расстреляно и замучено было 3 850 человек, в том числе 1 500 евреев.

В 1946 году из Скалы-Подольской были репатриированы в Польшу все поляки.

В 1956 году присвоено статус посёлок городского типа.

В 1989 году в пгт Скала-Подольская была сформирована отдельная учебная дорожная бригада (оудбр), ЦДСУ МО СССР, для выполнения государственных программ.

В 1989 году численность населения составляла .

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 4263 человек.

Экономика 
 ОАО «Плодорассадник».
 Скала-Подольский специальный карьер.
 Государственное предприятие «Збруч».

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Школа I—II ст.
 Музыкальная школа.
 Дом культуры.
 Поликлиника.

Достопримечательности 
 Руины крепостных стен, руины Скала-Подольского замка, парк — памятник культуры государственной важности
 Католический собор Успения Божьей Матери (осн. 1719 г.)
 Православная церковь Успения Пресвятой Богородицы (осн. 1917 г.)
 Памятник Богдану Хмельницкому (1954 г.)
 Братская могила советских солдат и командиров, павших в боях при освобождении города во время Великой Отечественной войны.

См. также 
 Битва под Скалой (1684)

Ссылки 
 Сайт Скала-Подільской школы №2
 ua.vlasenko.net/skala-podilska/index.html
 http://www.castles.com.ua/skala-nad-zbruczem.html

Примечания 

Посёлки городского типа Тернопольской области
Города из Списка русских городов дальних и ближних